Вольная Украина — название населённых пунктов на Украине:

 Вольная Украина — село в Голопристанском районе Херсонской области. 
 Вольная Украина — село в Каховском районе Херсонской области.